Thyroglutus är ett släkte av mångfotingar. Thyroglutus ingår i familjen Harpagophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Thyroglutus